Il singolare del Majorca Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Martín ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–2 Guillermo Coria.

Teste di serie

  Andrei Pavel (primo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Carlos Moyá (semifinali)
  Guillermo Coria (finale)

 Francisco Clavet (primo turno) 
 Nicolas Kiefer (quarti di finale) 
 Fernando Vicente (secondo turno) 
 Albert Portas (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2001
ATP Tour 2001